Le terme Pikauba peut se référer à:

Toponymes

Lac-Pikauba, territoire non organisé, dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 48' 00" Nord; 71° 07' 00" Ouest.
Lac Pikauba, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pikauba, dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 47' 48" Nord; 71° 07' 58" Ouest.
Petite rivière Pikauba, rivière dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 20" Nord; 71° 27' 19" Ouest.
Rivière Pikauba, rivière coulant dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 29" Nord; 71° 26' 27" Ouest.
Barrage Pikauba-1, barrage dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 47' 56" Nord; 71° 08' 49" Ouest.
Digue Pikauba-2, digue dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 51' 12" Nord; 71° 06' 44" Ouest.
Barrage Pikauba-3, barrage dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 06' 01" Nord; 71° 28' 07" Ouest.
Barrage Pikauba-5, barrage dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 56' 31" Nord; 71° 22' 58" Ouest.
Barrage Pikauba-6, barrage dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 46' 55" Nord; 71° 16' 52" Ouest.
Barrage Pikauba-7, barrage dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 41' 20" Nord; 71° 12' 15" Ouest.
Forêt rare de la Rivière-Pikauba, écosystème forestier exceptionnel dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 02' 21" Nord; 71° 25' 27" Ouest.

Marque de produit 
Pikauba, un fromage fermier à pâte semi-ferme fabriqué de façon artisanale dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec.